Столб:
 Столб, в архитектуре — конструкция в виде одиночного вертикального стержня опорного или декоративного назначения:
 Позорный столб 
 Столб, в геральдике — геральдическая фигура.
 Столб, в переносном значении — что-либо, при относительно небольшой ширине и толщине имеющее относительно большую высоту:
 Вольтов столб — устройство.
 Солнечный столб или Световой.
 Позвоночный столб — то же, что позвоночник.

См. также 

 Столбы
 Столбец
 Столбцы
 Столбняк